Теньга — река в России, протекает в Республике Алтай. Устье реки находится в 74 км по правому берегу реки Урсул. Длина реки составляет 12 км.

Притоки
Суркоба (лв)
6 км: Нижний Булундык (лв)
Верхний Булундык (лв)
Верхняя Кекса (пр)

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 
 

Притоки Урсула
Реки Онгудайского района